Entre el año 859 y 862 tuvo lugar la expedición vikinga al Mediterráneo, uno de los ataques vikingos más espectaculares. Björn Ragnarsson y Hastein comandaron una flota estimada de 4000 guerreros repartidos en sesenta y dos barcos que, siguiendo la costa de la península ibérica, se internó en el Mediterráneo y llegó hasta la Península Itálica, saqueando multitud de ciudades y obteniendo un importante botín, aun cuando solo pudieron regresar veinte de las naves que habían partido. 

La incursión comenzó por Galicia, asaltando Iria Flavia y asediando Santiago de Compostela, siendo rechazados, pasando posteriormente a saquear Algeciras y atravesando el estrecho de Gibraltar, tras los que atacaron la ciudad de Nador, el Castillo de Orihuela y las islas de Mallorca, Formentera y Menorca. Durante el invierno se establecieron en la zona de Camarga, saqueando el valle del Ródano, apoderándose, en el Rosellón, de Elna, Santa María de Arlés, San Genís de Fontanes y asolando Ampurias, llegando, hasta Bañolas. 

Durante la primavera del año atacaron Valence, después navegaron hacia el este, destruyendo la ciudad de Luna al norte de Italia, Fiesole, Pisa y Florencia.

En 861, ya de regreso, fueron rechazados por la flota andalusí, que consiguió hundir dos embarcaciones normandas. En el camino a casa, saquearon Pamplona, donde consiguieron capturar al rey de Pamplona, García I, liberándolo tras el pago de un rescate.

Véase también 
 Vikingo
 Expedición vikinga de 844
 Sitio de París (845)
 Sitio de París (885-886)
 Incursiones normandas en las Islas Baleares

Referencias 

Imperio carolingio
Emirato de Córdoba
Vikingos en la península ibérica
España en 859
Vikingos en Francia
España en el siglo IX
Francia en el siglo IX
España en 860
España en 861
España en 862